Night Court, Amerikaanse televisieserie die liep van 1984 tot en met 1992
Night Court (televisieserie uit 2023), Amerikaanse televisieserie uit 2023 
Night Court (film), een Amerikaanse film uit 1932